{{Ficha de personaje de manga y anime
|nombre_es = Yūsuke Urameshi
|nombre_ja = 浦飯幽助
|nombre_ja_latino = 
|sexo = Masculino
|fechanacimiento =14 de agosto
|edad = 14 años (18 cuando termina el anime) 
|sangre = 
|canon = 
|primeraaparicion = Manga episodio 1Anime episodio 1
}}
{{Infobox animanga personaje serie
|serie = Yū Yū Hakusho
|nombre =
|otrosnombres =
|edad =14 (18 al terminar la serie) 
|altura = 
|peso = 
|ocupación = Estudiante de la escuela secundaria Sarayashiki Detective del Reikai
|procedencia = 
|tipoextra = 
|extra = 
|relevancia = Personaje Principal.
|familia = Atsuko Urameshi (madre)Kuda Kusushi (antepasada)Raizen (antepasado)
|seiyu = Nozomu Sasaki
|doblador = Mauricio Valverde (México)
}}

 es el protagonista  del manga y anime Yū Yū Hakusho.

Historia 
Yūsuke Urameshi es un joven de 14 años, que estudia en la escuela de Sarayashiki. Le gusta matar el tiempo en las clases en el techo de la escuela y siempre molesta a su compañera Keiko Yukimura. Es especialmente odiado por los profesores como Iwamoto Akashi y temido por muchos, no sólo en la escuela, sino en todo el vecindario. Al comienzo de la serie tiene un mal carácter, pero luego resulta que es mejor de lo que muchos pensaban, lo que realmente daba la impresión de ser un "malentendido". 

Tiene gusto por la lucha y cree que es el más fuerte de sus enemigos, su actitud arrogante lo llevó a morir a manos de Sensui. Después de este hecho Yusuke mejora en ese aspecto. Él es el descendiente del Youkai Raizen, uno de los tres demonios de la oscuridad (reyes del Makai). 

Su madre se llama Atsuko Urameshi, no hay información sobre su padre. Aunque al final del manga se reencuentra con él.

Amistades 
En el curso de su vida y sus muchas aventuras, el grupo de Yūsuke va tomando nuevos incrementos de detectives los cuales son sus amigos: Kuwabara Kazuma, Suichi Minamino o Kurama y Hiei , los dos últimos son más curiosos por ser Youkai. Ambos se unen a Yūsuke debido a las pérdidas en el campo de batalla por parte de este y como castigo por sus "crímenes", deben ayudar al detective en sus misiones. 

También se puede incluir a: Botan, la guía espiritual; Koenma, el hijo de Dios Enma, que es la "cabeza" del mundo espiritual; George Saotome, asistente de Koenma (personaje exclusivo del anime); Shizuru, hermana de Kuwabara; Yukina, hermana de Hiei, y Keiko (novia después) 

Yūsuke fue entrenado por la maestra Genkai, maestra de la doctrina de la Reikouhadouken (Leikouhadouken), una señora de edad, pero con impresionante poder que ve a Yūsuke que está progresando durante la serie, durante su juventud Genkai perteneció a la clase A.

Armas 
Yūsuke no utiliza armas, siempre es el valor de sus atributos físicos, espirituales y cierta cantidad de suerte: 

Cabeza 
La cabeza de Yūsuke es tan duro como piedra. Ya que utilizó su cabeza para derrotar a Chu, el luchador borracho que había derrotado en el Suyi-ken (etapa del torneo de la oscuridad). También piensa bastante cuando está muy ocupado con una pelea. 

Reigan 
Yūsuke concentró gran parte de su energía espiritual en su dedo índice para disparar ráfagas de energía espiritual contra los opositores .Al comienzo de la serie puede utilizar este poder sólo 1 vez al día, pero al final (del torneo de Makai), puede utilizarlo por un período de tiempo ilimitado, como en la lucha contra Yomi. 

Piernas 
Fuerte, Yūsuke quien puede correr largas distancias y con gran velocidad 

Pies 
La fuerza que viene de las piernas se ejecuta con sus pies. Las patadas le son tan fuertes como sus golpes.

Técnicas 
 Reigan (霊丸, Pistola Espíritu): El usuario concentra la energía espiritual en su dedo índice y la lanza como un proyectil. La expulsión de energía puede ser desde un pequeño lanzamiento hasta un cañón de energía. La única debilidad de esta técnica es que al principio sólo puede usarla una vez al día. Luego del entrenamiento con Genkai logra poder usarla hasta cuatro veces diarias. Más tarde gracias a su poder y al avance de la serie ya no se sabe un límite de su uso. 

 Shottogan (ショットガン, Escopeta): El usuario junta su energía espiritual en su puño para crear una ráfaga de poder que se ve expulsada a gran velocidad en forma de pequeños proyectiles de energía. La ventaja de esta técnica es que es más rápida y tiene un mayor rango de alcance aunque lo malo es que los proyectiles no son tan fuertes como el Reigan.   

 Reikōdan (霊光弾, Onda Espíritu): Yusuke la usa para convertir su cuerpo completo en un arma de energía espiritual. En vez de usar su dedo para concentrar la energía, el usuario usa todo el cuerpo. Esto hace que sus ataques físicos sean sumamente poderosos y estén rodeados de un aura de poder. A pesar de la efectividad es muy peligrosa y difícil de usar. La usa por primera vez contra Jin en el Torneo de las Artes Marciales.

Referencias

Notas

Enlaces externos 
 Yū Yū Hakusho en Pierrot
 Yū Yū Hakusho en Anime News Network
 Yū Yū Hakusho (manga) en Anime News Network

Personajes de Yū Yū Hakusho
Yū Yū Hakusho

en:List of YuYu Hakusho characters#Yusuke Urameshi